Hatebreed — п'ятий студійний альбом однойменного американського металкор-гурту Hatebreed випущений 29 вересня 2009 року.

Список композицій

Склад 
 Джеймі Джаста — вокал
 Уейн Лозінак — гітара
 Френк Новінек — гітара
 Кріс Бітті — бас
 Метт Бірн — ударні

Джерела 
 Hatebreed  Allmusic
 Hatebreed  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми металкору
Альбоми грув-металу